Гитман:

 Гитман, Борис Саулович (род. 1934) — советский и канадский тренер по боксу, заслуженный тренер РСФСР.
 Гитман, Лев Абрамович (1922—1979) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).